

Musica 
 Living in America – singolo di James Brown del 1985
 Living in America – album dei Sounds del 2002
 Living in America – singolo dei Sounds del 2002
 Living in America – videoalbum dei Sex Machineguns del 2006

Televisione 
 Living in America – programma televisivo italiano